Magazzini ima više značenja:
 Magazzini, Livorno
 Magazzini, Pisa
 Magazzini, Rovigo
 Magazzini, Salerno